Boyne steht für:

 Boyne, Fluss in Irland
 Boyne (Hérault), Fluss in Frankreich

Boyne ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Boyne (1920–2006), britischer Architekturhistoriker
 John Boyne (* 1971), irischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Viscount Boyne, ein britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland
 Boyne River
 Boyn
 Boine